Моравек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Моравек, Вацлав (1904—1942) — чешский военный, участник движения антифашистского сопротивления во время Второй мировой войны;
 Моравек, Милош (род. 1951) — чешский рок-музыкант;
 Моравек, Ханс (род. 1948) — адъюнкт-преподаватель Института робототехники при Университете Карнеги — Меллон;
 Моравек, Ян (род. 1989) — чешский футболист.

См. также 
 Моравец